Plouisy  (en bretón Plouizi) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d’Armor, en el distrito y cantón de Guingamp.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Costas de Armor